Molekulska formula -{C17H25NO2}- se može odnositi na:

 Beta-Meprodin
 Alfa-Meprodin
 Metetoheptazin
 Proheptazin
 Trimeperidin
 Magelanin
 Mentil antranilat
 N-Oktil biciklohepten dikarboksimid
 PCAA